Фе́ликс Вито́льдович Ками́нский (; род. 6 апреля 1938) — советский, российский и канадский учёный-геолог, минералог, петролог и геохимик, профессор, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР (1991), член-корреспондент РАН (2019).

Специалист в области геохимии мантии Земли и минералогии алмаза. Один из первооткрывателей алмазов в Архангельской алмазоносной провинции, Северо-Африканской алмазоносной провинции и крупных месторождений в Канаде

Биография 
Родился 6 апреля 1938 года в .

В 1959 году окончил Геологический факультет МГУ

В 1959—1971 годах работал в Вилюйской и Алданской экспедициях Аэрогеологии.

В 1966 году окончил Московский геологоразведочный институт нефти и газа имени И. М. Губкина, по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».

Кандидат геолого-минералогических наук (1969) — тема диссертации: «Дайки и трубки Ингилийского района и их петрографический состав: (Восточная часть Алданского щита)». Доктор геолого-минералогических наук (1983) — тема диссертации: «Некимберлитовые месторождения алмазов».

Работал главным научным сотрудником отдела геологии и экономики алмазных месторождений Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

Работает главным научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН.

В качестве приглашённого профессора читал лекции в университетах Австралии, Японии, Великобритании.

В 1994—2017 годах работал в Канаде — президент KM Diamond Exploration Ltd., Ванкувер. Консультировал геолого-разведочные работы на алмазы в Африке, Австралии и Азии.

15 ноября 2019 года был избран членом-корреспондентом РАН по специальности геохимия, ОНЗ РАН. Стал известен как прошедший процедуру избрания в наиболее пожилом возрасте (81 год).

Семья 
Дед — В. О. Потапенко, один из основателей механизированного производства обуви в городе Кимры, дядя — американский физик Г. В. Потапенко

Награды, премии и звания 
 1991 — Государственная премия СССР за создание и разработку методов прогнозирования, поисков и разведки алмазных месторождений.
 Орден «Знак Почета»
 Орден «Трудового Красного Знамени»
 Медаль «Ветеран труда»
 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы»
 2003 — Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC) Meritorious Achievement Award.

Библиография 
Автор более 170 научных работ (из них 13 монографий), среди них:
 Илупин И. П., Каминский Ф. В., Францессон Е. В. Геохимия кимберлитов. : Недра, 1978. 352 с.
 Каминский Ф. В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород. М.: Недра, 1984. 173 с.
 Волынец Н. П., Каминский Ф. В. Геолого-экономическая оценка месторождений алмазов за рубежом: М.: ВИЭМС, 1986. 55 с.
 Каминский Ф. В., Саблуков С. М. Нетрадиционные месторождения алмазов // Наука России. 2002. № 1. C. 4-12.
 Каминский Ф. В. Новый генетический тип промышленно-алмазоносных пород — лампроиты Западной Австралии. М.: ВИЭМС, 1987. 47 с.
 Каминский Ф. В. Кимберлиты и алмазы Китайской Народной Республики. М.: ВИЭМС, 1988. 58 с.
 Каминский Ф. В., Бартошинский З. В., Блинова Г. К. и др. Методическое руководство по комплексному исследованию типоморфных свойств алмазов при локальном прогнозировании и поисках коренных месторождений алмазов. М.: ЦНИГРИ, 1988. 88 с.
 Каминский Ф. В., Соболев Н. В. Структура и экономика алмазодобывающей промышленности за рубежом. М.: ВИЭМС, 1989. 40 с.
 Каминский Ф. В. Минералогия и геохимия нижней мантии: 50-е чтения им. В. И. Вернадского, 12 марта 2010. М.: ГЕОХИ РАН, 2011. 67 с.
 Kaminsky, Felix The Earth’s Lower Mantle: Composition and structure. Springer Geology, 2017. 331 p.

Автор свидетельств на изобретения.

Примечания

Ссылки 
 
 Felix Kaminsky — на бывшем сайте KM Diamond Exploration Ltd., 2012 год.
  — APEGBC Meritorious Achievement Award — Dr. Felix Kaminsky, P.Geo. 2003.
 Феликс Каминский: «Мне повезло, что я увлекся алмазами»  на сайте ОНЗ РАН, 2019.
 Ф. В. Каминский в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН, 2020.

Минералоги СССР
Геохимики СССР
Геохимики России
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина